Chlamydiaceae ou Clamidiáceas é uma família de bactérias gram negativas esféricas (cocoides), de ciclo único obrigatoriamente intracelular e que são incapazes de sintetizar ATP. Elas induzem a sua própria fagocitose por células hospedeiras e formam colônias dentro do seu citoplasma. Podem parasitar aves ou mamíferos (incluindo humanos). 

Segundo a classificação de Everett et all existem dois gêneros: Chlamydia e Chlamydophila, mas análises recentes do ARNr os classificam como um único gênero: Chlamydia.

Filogenia 
Os seguintes resultados foram obtidos pela análise filogenética do ARNr 16S:

Chlamydiales